Turniej bokserski mężczyzn w wadze półśredniej był jedną z ośmiu konkurencji bokserskich rozegranych na VII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Antwerpii w 1920 roku. Turniej rozpoczął się 21, a zakończył 24 sierpnia. Zawodnicy boksowali w audytorium na terenie antwerpskiego ogrodu zoologicznego. W turnieju wzięło udział osiemnastu zawodników z dziesięciu reprezentacji. Masa ciała bokserów nie mogła przekraczać 66,678 kg. Złoto zdobył reprezentant Kanady Bert Schneider.

Wyniki

Faza finałowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Bibliografia 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920